Zsivóczky Norbert (Budapest, 1988. február 16. –) magyar labdarúgó középpályás.

További információk 
HLSZ

Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Ferencváros labdarúgói
A Stoke City labdarúgói
A DVTK labdarúgói
A Szigetszentmiklósi TK labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
Budapesten született személyek
1988-ban született személyek
Élő személyek
A Kaposvári Rákóczi labdarúgói
A Soroksár labdarúgói
Az Érdi VSE labdarúgói